Magnus puede hacer referencia a:
 Magno ("grande") en latín y otros idiomas, como el inglés;
 Magnus, nombre propio de varón;
 Magnus, apellido;

y dicho nombre o apellido fue compartido por las siguientes personas:

Artistas 
  Magnus, pseudónimo del historietista italiano Roberto Raviola
  Magnus, pseudónimo del rapero, músico y poeta mexicano Alejandro Santiago Velázquez

Científicos 
  Heinrich Magnus, físico y químico alemán;
  Magnus Hirschfeld, médico alemán;

Deportistas 
  Magnus Pehrsson, exfutbolista y actual entrenador sueco;
 Nick Aldis, luchador profesional conocido como Magnus.
  Magnus carlsen  es un Gran Maestro Internacional de ajedrez noruego.

Religiosos 
 Johannes Magnus, último arzobispo católico de Suecia;
  San Magnus de las Orcadas (ca.1076-†1115), santo mártir noruego;

Soberanos y nobles

Reyes de Noruega 
 Magnus I de Noruega, 1035-1047
 Magnus II de Noruega, 1066-1069
 Magnus III de Noruega, 1093-1103
 Magnus IV de Noruega, 1130-1135, 1137-1139
 Magnus V de Noruega, 1161-1184
 Magnus VI de Noruega, 1263-1280
 Magnus VII de Noruega, 1320-1355

Reyes de Suecia 
 Magnus I de Götaland, 1125-1130
 Magnus III de Suecia, 1240-1290
 Magnus IV de Suecia, 1319-1364

Nobles de Dinamarca
 Magnus de Holstein, rey titular de Livonia, 1540-1583

Nobles de Alemania 
 Magnus de Sajonia, duque de Sajonia, 1072-1106